North Broadway Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Broadway Historic District (Kansas), ID-Nr. 02000719
 North Broadway Historic District (Mississippi), ID-Nr. 85003438
 North Broadway Historic District (Ohio), ID-Nr. 84000435